Irish Masters 2001 (также известен как 2001 Citywest Hotel Irish Masters — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 27 марта по 1 апреля 2001 года в Дублине (Ирландия). Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:8. Предыдущий чемпион, Джон Хиггинс, проиграл в первом же матче.

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 6 побед

 Алан Макманус 6:4 Джимми Уайт  
 Мэттью Стивенс 6:2 Фергал О’Брайен  
 Стив Дэвис 6:4 Кен Доэрти  
 Питер Эбдон 6:4 Стивен Ли

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

2001 год в снукере
Irish Masters